Municipio de Oskaloosa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oskaloosa (condado de Clay, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Oskaloosa (condado de Jefferson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.